Cette page contient les pages d'homonymie de AC/DC, ACDC et A.C.D.C..

AC/DC est un sigle qui peut désigner :
 alternating current/direct current (en français, courant alternatif/courant continu).

AC/DC peut aussi désigner :
 AC/DC, un groupe de hard rock australien.
 AC/DC, une VHS du groupe AC/DC sortie en 1989.

ACDC est un sigle qui peut désigner :
 Advanced Center for Detection of Cancer Lab, un laboratoire canadien fondé en 1988 affilié à l'université de Toronto.

ACDC ou A.C.D.C. peut aussi désigner :
 ACDC, un groupe de dance guidé par Adam G. Sevani et Jon M. Chu ;
A.C.D.C., une chanson de l'album Desolation Boulevard (sorti en 1974) du groupe Sweet.

Voir aussi 
 ACDSee, un logiciel shareware de visualisation d'image pour Microsoft Windows